Nørup (plaats), plaats in de Deense regio Zuid-Denemarken
Nørup (parochie), parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Vejle

Zie ook 
Norup (doorverwijspagina)